Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Delray Beach International Tennis Championships 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl lotyšský tenista Ernests Gulbis, který se však rozhodl hrát na turnaji v Marseille.

Trofej si odnesl Chorvat Marin Čilić, když ve finále vyhrál tříhodinový zápas s Kevinem Andersonem po setech 7–6(6), 6–7(7) a 6–4. Jednalo se o Čilićovo třetí finále v řadě, z nichž dvakrát slavil vítězství.

Nasazení hráčů 
  Tommy Haas (2. kolo)
  John Isner (semifinále)
  Kei Nišikori (2. kolo, skreč)
  Kevin Anderson (finále)
  Vasek Pospisil (odstoupil)
  Feliciano López (čtvrtfinále)
  'Marin Čilić (vítěz)
  Lleyton Hewitt (2. kolo, skreč)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Delray Beach Open
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014